Ninjago peut faire référence à :
 Lego Ninjago, une gamme du jouet de construction Lego qui a inspiré :
 Ninjago, une série télévisée d'animation diffusée depuis 2011 ;
 Lego Ninjago, le film, un film d'animation américano-danois sorti en 2017 ;
 Lego Ninjago, le film : le jeu vidéo, un jeu vidéo sorti en 2017.